Нумерій Фабій
 Нумерій Фабій Піктор
 Нумерій Юлій Цезар
 Нумерій Фабій Бутеон
 Нумерій Фабій Амбуст